Leopoldo Fregoli, attore e trasformista italiano
 Fregoli, fumetto di Davide Toffolo
 Fregoli – sceneggiato tv del 1981 diretto da Paolo Cavara e interpretato da Gigi Proietti